|-
| 141201 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141202 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141203 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141204 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141205 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141206 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141207 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141208 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141209 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141210 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141211 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141212 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141213 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141214 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141215 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141216 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141217 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141218 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141219 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141220 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141221 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141222 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141223 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141224 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141225 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141226 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141227 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141228 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141229 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141230 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141231 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141232 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141233 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141234 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141235 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141236 - ||  || 13 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141237 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141238 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141239 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141240 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141241 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141242 - ||  || 7 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141243 - ||  || 7 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141244 - ||  || 8 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141245 - ||  || 9 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141246 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141247 - ||  || 14 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141248 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141249 - ||  || 17 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 141250 - ||  || 20 decembrie 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 141251 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141252 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141253 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141254 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141255 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141256 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141257 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141258 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141259 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141260 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141261 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141262 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141263 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141264 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141265 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141266 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141267 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141268 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141269 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141270 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141271 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141272 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141273 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141274 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141275 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141276 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141277 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141278 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141279 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141280 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141281 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141282 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141283 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141284 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141285 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141286 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141287 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141288 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141289 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141290 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141291 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141292 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141293 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141294 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141295 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141296 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141297 - ||  || 17 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141298 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141299 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141300 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-